Олеш — славянская фамилия:

 Олеш, Ростислав (род. 1985) — чешский хоккеист.
 Олеш, Рейнгольд (1910—1990) — немецкий славист.

См. также 
 Олеша (значения)